Csehország
 Karlovice, település a Bruntáli járásban
 Karlovice, település a Semilyi járásban
 Karlovice, település a Zlíni járásban
 Karlovice, Kostelec u Holešova településrésze a Kroměříži járásban
 Karlovice, Tísek településrésze a Nový Jičín-i járásban
 Karlovice, Úžice településrésze a Kutná Hora-i járásban